Le Dernier Nabab, roman de F. Scott Fitzgerald paru en 1941
Le Dernier Nabab, adaptation cinématographique d'Elia Kazan (1976)

Voir aussi